El término BAL puede referirse a:

 El aeropuerto de Batman, situado en Turquía, cuto código IATA es BAL.
 La red comunitaria BuenosAiresLibre y el grupo del mismo nombre que la mantiene.
 La Basketball Africa League,  principal competición de baloncesto masculino de África.